Etim ist der Familienname folgender Personen:
 Margaret Etim (* 1992), nigerianische Leichtathletin
 Matthew Etim (* 1989), nigerianischer Fußballspieler

ETIM steht für:
 ETIM, eine Initiative zur Standardisierung des elektronischen Austausches von Produktdaten